Топ 14 () — название сильнейшей регбийной лиги Франции, организуемой LNR. До того, как количество команд-участниц было сокращено, турнир проходил под брендом Топ 16. Худшие команды чемпионата покидают высший дивизион, их места занимают победители второй лиги Про Д2. Первый финал чемпионата Франции прошёл в 1892 г. За титул сражались две парижские команды — «Стад Франсе» и «Расинг Метро», регбисты которой и стали сильнейшими в стране. С тех пор турнир проводится ежегодно с перерывами в 1915—1919 и 1940—1942 гг. Нынешним чемпионом Франции является «Монпелье Эро». Главный приз — .

Формат и структура 

Титул чемпиона разыгрывают 14 профессиональных регбийных клубов из всех уголков Франции. Матчи регулярного чемпионата и плей-офф проходят с августа по июнь следующего года. Каждая команда проводит 26 матчей в регулярном чемпионате. Сезон условно разделён на две равных части, причём порядок следования матчей в обеих одинаков. В первом и четырнадцатом турах (а также во всех остальных соответствующих парах) проводятся аналогичные по составу участников матчи. Однако та команда, которая играла дома в дебюте первенства, на этот раз соревнуется в гостях. В соревновательном году есть несколько перерывов, предназначенных для проведения международных игр (как клубных, так и на уровне сборных команд). Кроме того, расписание турнира может быть серьёзно модифицировано в годы проведения мировых первенств. В сезоне 2007/08, который проводился по завершении Кубка мира—2007, матчи Топ 14 проводились параллельно со всеми играми Кубка шести наций и с некоторыми встречами в рамках Кубка Хейнекен.

Организацией Топ 14, как и низшей лиги Rugby Pro D2, занимается Национальная лига регби (LNR). Между указанными дивизионами проводится ежегодная ротация команд: высшую лигу покидают клубы, занявшие тринадцатое и четырнадцатое места, а их места занимают чемпион Rugby Pro D2 и победитель матчей плей-офф, проводимых между командами, занявшими места со второго по пятое. В сезоне 2009/10 дебютировала новая система плей-офф Топ 14, состоящая теперь из трёх раундов. Команды, занявшие третье, четвёртое, пятое и шестое места в чемпионате, соревнуются друг с другом в четвертьфинале, причём право игры на домашнем стадионе получают обладатели третьей и четвёртой позиции. Затем победители двух четвертьфинальных матчей встречаются с победителем и вице-победителем регулярного чемпионата в полуфиналах. Наконец, две сильнейшие команды по итогам этого мини-турнира разыгрывают титул чемпиона Франции в финальном матче, который проходит на арене «Стад де Франс». Ранее отбор в плей-офф проходили только первые четыре команды. В отличие от многих других соревнований по регби, в числе которых английская Премьер-лига, полуфиналы Топ 14 традиционно проводились на нейтральных полях.

В последние годы шесть лучших команд сезона получали право сыграть в Кубке Хейнекен. До сезона 2009/10 дополнительный слот при соблюдении ряда условий могла получить седьмая команда. Однако с момента изменения системы квалификации в европейских соревнованиях представительство Франции в шесть команд оставалось неизменным.

Ранее, когда турнир ещё проводился среди шестнадцати клубов, команды поровну делились на две корзины. Затем проходила вторая фаза чемпионата, где команды первой восьмёрки оспаривали право участия в полуфиналах, а представители второго эшелона боролись за место в лиге на следующий год. В сезоне 2004/05 в чемпионате осталась только одна коризна для всех шестнадцати клубов, при этом в полуфиналы выходили четыре лучших коллектива. В 2005—2009 г. число команд-участниц высшей лиги сокращено до 14, система выхода в плей-офф осталась прежней. Принцип «одной корзины» сохранился и в дальнейшем, однако число претендентов на победу в турнире расширилось до шести.

Лига использует несколько необычную систему бонусных очков. В других соревнованиях бонусный балл получает та команда, которая сможет занести четыре попытки в одном матче. Во Франции балл достаётся тому коллективу, который занесёт на три попытки больше, чем соперник. При этом становятся невозможными два сценария, имеющие место в альтернативных системах:

 проигравшая команда получает два бонусных очка;
 бонусные очки получают обе команды, сыгравшие вничью.

Еврокубки 
Турнирная таблица лиги является базой для определения команд, которые будут представлять Францию на европейской арене. Для участия в крупнейшем европейском соревновании — Кубке Хейнекен — отбираются как минимум 6 команд из Франции, занявших первые шесть мест в лиге. Согласно изменениям в правилах, принятых в сезоне 2009/10, победители обоих еврокубков получают право участвовать в следующем розыгрыше кубка Хейнекен. Эти дополнительные слоты не зависят от квоты, отведённой каждой стране, поэтому Англия и Франция могут выставить по семь команд. Если представители той или иной страны сумели выиграть оба трофея, второй слот отдаётся клубу с высшей позицией в European Rugby Club Rankings, который:
 базируется в другой стране;
 не квалифицировался для участия в Кубке.
Таким образом, Франция получает семь слотов при выполнении одного из условий:
 французский клуб выигрывает один из еврокубков;
 английские клубы выигрывают оба трофея или один из клубов Шотландии или Италии (в этих странах по два профессиональных клуба) становится обладателем какого-либо из кубков, при этом французская команда занимает в рейтинге нужное место (в случае с Шотландией правило действует автоматически, так как обе шотландские команды всегда участвуют в Кубке).

Согласно внутренним правилам Топ 14, команды квалифицируются в следующем порядке:
 Чемпион.
 Финалист плей-офф.
 Победитель Кубка Хейнекен.
 Проигравший полуфиналист с лучшей позицией в регулярном чемпионате.
 Проигравший полуфиналист с худшей позицией в регулярном чемпионате.
 Победитель Кубка Эмлин.
 Если страна получает седьмой слот, выбор будет зависеть от позиции в регулярном чемпионате.

Если победитель одного из еврокубков покидает элитный дивизион, он не номинируется федерацией для игр в Европе. Его место занимает команда, определяемая по лучшей позиции в лиге. Если французские команды не выигрывают ни одного трофея, два оставшихся слота распределяются строго по критерию лучшей позиции в лиге. При этом такие команды будут обладать меньшим приоритетом, чем полуфиналисты.

Все команды лиги, не прошедшие в Кубок Хейнекен, играют в Европейском кубке вызова. Таким образом, все клубы Топ 14 представляют Францию на европейской арене.

Выступления команд Топ 14 в Европе весьма успешны. Дебютный розыгрыш Кубка Хейнекен (1995/96) завершился победой «Тулузы», в дальнейшем ставшей четырёхкратным обладателем трофея. Кроме того, четыре первых финальных матча неизменно проходили при участии французского клуба. Трижды в решающем матче встречались две команды из страны, причём все три случая связаны с победам «Тулузы». Соперниками южан становились «Перпиньян», «Стад Франсе» и «Биарриц» (2003, 2005 и 2010 гг. соответственно).

Во втором по силе турнире Старого Света команды из Франции также выступали достаточно удачно. Первые четыре финала Европейского кубка вызова (1997—2000 гг.) являли собой противостояние двух французских клубов. С тех пор, однако, только «Клермон» (2007 г.) и «Биарриц» (2012 г.) становились обладателями кубка. Спад обусловлен повысившимся качеством игры во внутреннем чемпионате. Трофей European Shield, ныне не существующий турнир для команд, вылетавших по итогам первого раунда из ЕКВ, оказывался во Франции по итогам всех трёх розыгрышей (2003-05 гг.).

Команды 
Сезон 2016/17.

Результаты

Всего побед

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Finalesrugby.com 
 FrenchRugbyClub.com 

Турниры по регби
Соревнования по регби во Франции
Чемпионат Франции по регби
Франция